Ама́рион или Ама́ри () — община (дим) в Греции в центральной части Крита в периферийной единице Ретимни в периферии Крит у подножья горы Ида. Население 5915 человек по переписи 2011 года. Площадь 277,285 квадратного километра. Плотность 21,33 человека на квадратный километр. Административный центр общины — деревня Айия-Фотини (), исторический центр — Фурфурас (). Димархом на местных выборах 2014 года выбран Пантелис Мурдзанос ().

Создана с 2011 года по программе «Калликратис» при слиянии двух упразднённых общин: Куруте и Сивритос. Общины Куруте и Сивритос были созданы по программе «Каподистрии» в 1999 году.

Название община Амарион получила по деревне Амарион ().

Административное деление 

Община (дим) Амарион делится на 2 общинные единицы.

Примечания

Ссылки 

 

Димы Крита